Il singolare  dell'AEGON Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Rafael Nadal deteneva il titolo ma ha rinunciato a partecipare in seguito ad un infortunio al ginocchio.

Andy Murray ha battuto in finale James Blake 7-5,6-4

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye al secondo turno.

  Andy Murray (campione)
  Andy Roddick (semifinale)
  Gilles Simon (terzo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno, ritiro per infortunio)
  Marin Čilić (secondo turno)
  James Blake (finale)
  Marat Safin (ritirato per infortunio alla schiena)
  Mardy Fish (quarti di finale)

 Ivo Karlović (quarti di finale)
 Feliciano López (terzo turno)
 Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
 Jeremy Chardy (primo turno)
 Ernests Gulbis (primo turno)
 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Lleyton Hewitt (terzo turno)
 Guillermo García López (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

AEGON Championships 2009
ATP World Tour 2009